Die Norwegischen Meisterschaften im Biathlon 2011 fanden zwischen dem 30. März und dem 3. April 2011 bei Målselv im Bardufoss skisenter statt.

Männer

Einzel (20 km) 

Start: 30. März 2011

Sprint (10 km) 

Start: 1. April 2011

Verfolgung (12,5 km) 

Start: 2. April 2011

Staffel (4 × 7,5 km) 

Start: 3. April 2011

Frauen

Einzel (15 km) 

Start: 30. März 2011

Sprint (7,5 km) 

Start: 1. April 2011

Verfolgung (10 km) 

Start: 2. April 2011

Staffel (3 × 6 km) 

Start: 3. April 2011

Weblinks 
 skiskyting.no Webseite des Norwegischen Biathlonverbandes

Einzelnachweise 

2011
Biathlonveranstaltung 2011
Biathlon
Biathlon